Жан Ратель (,  3 жовтня 1940, Сен-Фелісьєн) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Канади.

Член Зали слави хокею з 1985 року. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1958 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 22 роки, захищав кольори команд «Нью-Йорк Рейнджерс» та «Бостон Брюїнс».

Загалом провів 1404 матчі в НХЛ, включаючи 123 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Нагороди та досягнення 
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1972.
 Приз Леді Бінг — 1972, 1976.
 Приз Білла Мастертона — 1971.
 Нагорода Теда Ліндсея — 1972.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Див. також 
 Список гравців НХЛ, які набрали 1000 очок у чемпіонаті

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Тренери «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти АХЛ‎
Члени зали слави хокею